Bolzoni ist der Familienname folgender Personen:
 Adriano Bolzoni (1919–2005), italienischer Drehbuchautor
 Attilio Bolzoni (* 1955), italienischer Journalist
 David Bolzoni (* 1980), argentinischer Sänger und Komponist
 Francesco Bolzoni (* 1989), italienischer Fußballspieler
 Giovanni Bolzoni (1841–1919), italienischer Komponist und Violinist
 Giovanni Bolzoni (Fußballspieler) (* 1937), italienischer Fußballspieler
 Lina Bolzoni (* 1947), italienische Kulturwissenschaftlerin
 Nino Bolzoni (1903–1972), italienischer Ruderer